Stipić ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Stipić (* 1978), bosnischer Geistlicher, Bischof von Križevci
 Tomislav Stipić (* 1979), kroatischer Fußballtrainer